Транспортная система Канады разделена на пять зон. Транспортные услуги в провинции Нью-Брансуик координирует атлантическая зона, центр которой находится в Монктоне . В юрисдикцию центра в том числе входит контроль над воздушной системой транспорта и аэропортами.

Помимо международных кодов аэропортов ИКАО и ИАТА в Канаде существует внутренний код аэропортов, определенный министерством транспорта Канады.

Аэропорты Нью-Брансуика 
Ниже представлен список аэропортов Нью-Брансуика в алфавитном порядке.

Примечания 

 
Списки:Нью-Брансуик